Povodeň je druh živelní pohromy, extrémně vysoký stav (objem) vody ve vodním toku. Další významy jsou uvedeny níže: 

kultura
Povodeň (film, 1958) – československý film z roku 1958, režie Martin Frič
Povodeň (film, 2005) – český  televizní film z roku 2005, režie Jiří Strach